Араи () — село в Армении, в Арагацотнской области, в Апаранской котловине.

География 
Село расположено в 3 км к северо-западу от Апнагюха, через которое расположено на участке Аштарак—Апаран трассы Ереван—Спитак. Дорога, ведущая в село из Апнагюха через 2 км попадает в село Арагац. В селе расположены руины каравансарая 1213 года.

Население

Примечания